Ел Пало Верде има више значења:

 Ел Пало Верде (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Пало Верде (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Пало Верде (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Пало Верде (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Пало Верде (Ел Аренал), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пало Верде (Сантијаго Минас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Пало Верде (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Пало Верде (Санта Марија де ла Паз), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику